De vlag van Congo-Brazzaville;
  De vlag van Congo-Kinshasa en de vlaggen van historische staten op het huidige territorium van dit land.